Ана Чешка може да се односи на:

 Ана Легницкаја или Ана Чешка (1204–1265) — војвоткиња Шлезије (1238—1241)
 Ана од Чешке, војвоткиња Аустрије
 Ана Пшемисловна или Ана Чешка (1290–1313) — чешка краљица
 Ана од Чешке (1366–1394), краљица Енглеске (1382–1394)
 Ана од Чешке и Угарске (1503—1547), краљица Бохемије и Угарске